32 шахматная олимпиада проходила с 15 сентября по 2 октября 1996 года в столице Армении Ереване.

В соревнованиях приняли участие 114 команд (Армения была представлена тремя командами; команда Мали выбыла). В турнире приняло участие 665 шахматистов, среди которых 171 гроссмейстер и 162 международных мастера.

Было сыграно 3160 партий (результаты 7 игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.
Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 1 час на следующие 20 ходов.

Составы команд

Россия 
Каспаров, Крамник, Дреев, Свидлер, Бареев, Рублевский

Украина 
Иванчук, Маланюк, Романишин, И. Новиков, Онищук, Савченко

США 
Гулько, Ермолинский, де Фирмиан, Кайданов, Бенджамин, Кристиансен

Англия 
Шорт, Адамс, Спилмен, Садлер, Ходжсон, Конквест

Армения 
Акопян, Ваганян, Лпутян, Минасян, Анастасян, А. Петросян

Испания 
Широв, Ильескас, Магем, Д. Гарсиа, Сан-Сегундо, Исета

Босния и Герцеговина 
И. Соколов, П. Николич, Кураица, Диздаревич, Келечевич, Синанович

Грузия 
Азмайпарашвили, Г. Георгадзе, Стуруа, Зайчик, Джанджгава, Супаташвили

Болгария 
Топалов, Кир. Георгиев, В. Спасов, Димитров, В. Георгиев, Чаталбашев

Германия 
Юсупов, Хюбнер, Даутов, Лоброн, Хикль, Лутц

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ? за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Гарри Каспаров 2873

 Board 1:  Мохаммед Аль-Модиахи 8 / 10 = 80,0 %
 Board 2:  Ричард Робинсон 8 / 10 = 80,0 %
 Board 3:  Саидали Юлдашев 11 / 14 = 78,6 %
 Board 4:  Мэттью Садлер 10½ / 13 = 80,8 %
 1st reserve:  («B») Карен Асрян 10 / 12 = 83,3 %
 2nd reserve:  Джеффри Макумби 7½ / 8 = 93,8 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase 
 Сайт 32-й олимпиады 

Шахматные олимпиады
1996 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Ереване
Международные соревнования по шахматам в Армении
Спорт в Армении в 1996 году
Сентябрь 1996 года
Октябрь 1996 года